Ни́на Ильи́нична Григо́рьева (род. 7 декабря 1938, деревня Чиричкасы, Чувашская АССР) — советская и российская театральная актриса. Народная артистка РСФСР (1986).

Биография 
В 1961 году окончила Государственный институт театрального искусства (1961).

Дебютировала в Чувашском драматическом театре в дипломном спектакле «Ромеопа Джульетта» (Ромео и Джульетта) У. Шекспира в роли Джульетты.

В 1986—1996 годах возглавляла Чувашское отделение Союза театральных деятелей. С 2000 года преподаёт на кафедре актёрского искусства Чувашского государственного института культуры и искусств.

Семья 
Муж — Николай Данилович Григорьев (р. 1939), народный артист РСФСР (1990).
 две дочери
 трое внуков.

Творчество 
Сыграла более пятидесяти ведущих ролей, в числе которых:
 Селиме — «Хура çăкăр» (Чёрный хлеб, по одноимённому роману Н. Ф. Ильбекова)
 Ахмур — «Çĕрпе хĕр» (Земля и девушка) Н. Т. Терентьева
 Илем — «Телейпе Илем» (Счастье и Красота) И. А. Петровой
 Айгуль — «Айкуль çĕршывĕнче» (Страна Айгуль) Мустая Карима
 Асель — «Манăн хĕрлĕ тутăрлă тополĕм» (Тополёк мой в красной косынке, по одноимённой повести Ч. Айтматова)
 Нарспи — по поэме К. В. Иванова «Нарспи»
 Невеста — «Юнлă туй» (Кровавая свадьба) Гарсиа Лорки
 Эрпике — «Тутимĕр» (Тудимер) Я. Г. Ухсая
 Пинерби — «Айтар» П. Н. Осипова
 Лариса Огудалова — «Бесприданница» А. Н. Островского
 Лидия — «Варвары» М. Горького
 Аксинья — «Тихий Дон» (по одноимённому роману М. А. Шолохова)
 Варька — «Уçнă çерем» (Поднятая целина, по одноимённому роману М. А. Шолохова)
 Анисья — «Çын куççулĕ çĕре ÿкмест» (Власть тьмы) Л. Н. Толстого.

Награды 
 Премия Комсомола Чувашии имени М. Сеспеля (1967)
 
 
 Заслуженная артистка РСФСР (1979)
 Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1980)
 Народная артистка РСФСР (1986)
 премия им. В. Митты
 Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2008)
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2013)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (5 апреля 2019 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Почётный гражданин Цивильского района.
 Памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» (2020)

Примечания

Литература 
 Вдовцева, Людмила Пахомовна.  Тайна актрисы Нины Григорьевой: очерк/ Лауреаты премии комсомола Чувашии имени М. Сеспеля. — Чебоксары: Чуваш. книж. изд-во, 1979. — 192 С. с илл. — С. 31—42.

Ссылки 
 Нина Григорьева на сайте Чувашского государственного академического драматического театра имени К. В. Иванова 
 Ярчайший образ Нарспи (К 70-летию со дня рождения Н. И. Григорьевой) 
 Вдовцева, Людмила Пахомовна.  Красота спасет мир. 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Чувашские артисты
Персоналии:Чувашский драматический театр имени К. В. Иванова
Члены Союза театральных деятелей России
Преподаватели Чувашского института культуры и искусств
Почётные граждане Цивильского района